bonobo – szympans karłowaty (Pan paniscus)
 Bonobo – technologia osadzania komponentów środowiska GNOME
 Bonobo – właśc. Simon Green, brytyjski muzyk i producent muzyczny